|}

Die Setesdalsbane ist eine schmalspurige Eisenbahnstrecke in Norwegen, die ursprünglich zwischen Kristiansand und Byglandsfjord im Setesdal verlief. Die Strecke war 78 km lang. Sie wurde in der Kapspur (Spurweite 1067 mm) gebaut. Der südliche Teil der Strecke (20 km) wurde 1938 umgespurt, ein Großteil 1962 stillgelegt, lediglich ein kleiner Teil (8 km) blieb als Museumsbahn erhalten. Diese Bahn ist eine Touristenattraktion in Sørlandet.

Geschichte 
Die Setesdalsbane wurde zwischen Kristiansand und Hægeland am 26. November 1895 eröffnet, die Reststrecke nach Byglandsfjord folgte am 27. November 1896. Die Stationen entlang der Linie waren unter anderem Mosby, Vennesla, Grovane, Iveland und Hægeland. Einer der ersten Verkehrsleiter der Strecke war ab 1896 der norwegische Eisenbahningenieur Lars Lysgaard.

Die Bahnstrecke war Teil des Verkehrssystems im Setesdal. Endstation der Bahnstrecke wurde der Bahnhof in Byglandsfjord. Von dort konnten die Reisenden das (heute als Touristenattraktion verkehrende) Dampfschiff Bjoren nach Bygland und weiter bis nach Ose nehmen. Von Ose gab es zuerst eine Verbindung mit Pferden in das obere Tal, später fuhr ein Linienbus. Als die Straße um das Fånefjell gebaut wurde, verkehrte der Linienbus am Fjord entlang bis Byglandsfjord.

Der Bahnhof Byglandsfjord ist heute Kulturerbe ().

Umspurung 
Im Zuge des Baues der Sørlandsbane wurde Grovane die neue Endstation für die Setesdalsbane. Die weiteren etwa 20 Kilometer der Strecke bis nach Kristiansand wurden auf Normalspur umgebaut und am 14. Mai 1938 wieder eröffnet.

Stilllegung 
Die Setesdalsbane wurde am 1. September 1962 eingestellt, die Strecke zwischen Byglandsfjord und Beihølen abgebaut.

Museumsbahn Grovane–Røyknes 
Die sechs Kilometer lange Strecke zwischen Beihølen und Grovane blieb durch die Anstrengungen der Mitglieder des 1964 gegründeten Setesdalsbanens Hobbyklubb erhalten. Der Verein organisierte den Fahrbetrieb als Museumsbahn. Eine Strecke von zwei Kilometern nach Røyknes wurde wiederhergestellt und am 5. September 2004 wieder eröffnet. Die Züge befahren nun die acht Kilometer lange Strecke zwischen Grovane und Røyknes. Seit dem 1. Januar 2006 ist Setesdalbanen eine eigene Abteilung des Vest-Agder Museum IKS.

Museumsfahrzeuge 
Vier Dampflokomotiven aus den Jahren zwischen 1894 und 1902 blieben erhalten, dazu eine Reihe von Personen- und Güterwagen.

Dampflokomotiven Schmalspur 
 Type XXI Nr. 1, 1894 von Dübs and Company gebaut. Die Lokomotive ist nicht in Betrieb.
 Type XXI Nr. 2, 1894 von Dübs and Company gebaut. Die Lokomotive ist schadhaft abgestellt.
 Type XXI Nr. 5, 1901 von Thunes mekaniske verksted gebaut. Die Lokomotive ist betriebsfähig.
 Type XXII Nr. 6, 1902 von Thunes mekaniske verksted gebaut. Die Lokomotive ist betriebsfähig.

Diesellokomotiven Schmalspur 
 SJ Z4t Nr. 227, 1950 von Kalmar Verkstads AB gebaut und 1976 von Statens Järnvägar gekauft.
 SJ Z4t Nr. 307, 1952 von Kalmar Verkstads AB gebaut und 1981 von SJ gekauft.

Diesellokomotiven Normalspur 
Diese Lokomotiven werden für den Rangierbetrieb auf dem Gelände, das teilweise mit einem Dreischienengleis ausgestattet ist, benötigt.
 Skd 206 Nr. 39, 1938 als Sk 1 von Norsk Maskin Industri gebaut.
 Skd 206 Nr. 44, 1938 als Sk 1 von Norsk Maskin Industri gebaut.

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 
 Setesdalsbanen (Vest-Agder Museum)
 
 Setesdalsbanens Venners nettsider
 Setesdalbanen i openstreetmap.org

Spurweite 1067 mm
Spurweite 1435 mm
Bahnstrecke in Agder